Hannberg ist der Ortsname von

 Hannberg (Heßdorf), Ortsteil der Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Hannberg (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
Siehe auch:
 Haneberg
 Hahnburg